Zajec je lahko:

 Zajec (zoologija), rod iz družine Leporidae 
 Zajec, ozvezdje
 Zajec, domači izraz za oteklino pri konju
 Zajec, 277. najbolj pogost priimek v Sloveniji